Дацьки́ — село в Україні, у Звенигородському районі Черкаської області, підпорядковане Стеблівській селищній громаді. Населення становить 351 особу.

Географія 
Селом протікає річка Саковиця.

Природно-заповідний фонд 
У селі розташована ботанічна пам'ятка природи місцевого значення Вікове дерево липи.

Див. також 
 Перелік населених пунктів, що постраждали від Голодомору 1932—1933 (Черкаська область)

Примітки

Посилання 
Погода в селі Дацьки .

Села Черкаської області